Фирлей герба Леварт — ныне уже вымерший, но с XV по XVIII в. известный дворянский род в Польше. По сведениям польского генеалога и геральдиста Каспера Несецкого, родоначальником Фирлеев был франконец Остафий (Ostafi), выехавший в Польшу при Владиславе Локотке, в 1317 году. 

Более известны:

 Миколай (†1526), воевода и великий гетман коронный
 Пётр († 1 ноября 1553), воевода русский
 Ян (1521—1574), воевода и великий маршалок коронный
 Миколай († 1599/1601), воевода краковский
 Миколай (1578—1635), воевода сандомирский
 Збигнев (1613—1649), староста любельский
 Генрик († ок. 1640), ксендз
 Станислав († после 1635)
 Ян († после 1635)
 Анджей († 1661), каштелян любельский
 Ян  († 1641), староста вольбромский
 Анджей († 1609), каштелян радомский
 Ян († 1635/1645), староста смидинский
 Анджей (ок. 1586—1649), воевода сандомирский
 Ян († 1701), каштелян саноцкий
 Анджэй (1683—1719), каштелян каменецкий
 Пётр († 1619), воевода любельский
 Ян, ксендз
 Станислав (1600—1634)
 Пётр (1601—1650), каштелян каменецкий
 Николай (1605—1640), ротмистр королевский
 Генрик (1574—1626), примас Польши
 Миколай (1531—1588), воевода люблинский
 Анджей (1537—1585), каштелян люблинский
 Феликс († 1576)
 Миколай († 1519)

Род Фирлеев прекратился в 1730 г., но ещё раньше этого он потерял всякое значение.

Литература 

 

 
Шляхетские роды герба Леварт